Lucio Cornelio Escipión puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Cornelio Escipión (cónsul 350 a. C.).— Cónsul en el año 350 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión (cónsul 259 a. C.).— Cónsul en el año 259 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión (cuestor).— Cuestor en el año 167 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión (pretor).— Pretor en el año 174 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión Asiático.— Cónsul en el año 190 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión Asiático (cónsul 83 a. C.).— Cónsul en el año 83 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión Barbato.— Cónsul en el año 298 a. C.
 Lucio Cornelio Escipión Orfito.— Augur en el año 295.